Анато́лий Васи́льевич Петухо́в:
 Петухов, Анатолий Васильевич (1934—2016) — вепсский писатель, член Верховного Совета России.
 Петухов, Анатолий Васильевич (род. 1952) — российский шашист, гроссмейстер.